Рейс 404 может означать:
 Рейс 404 Alitalia
 Рейс 404 PIA